Les Papilionoidea sont une super-famille de l'ordre des lépidoptères (papillons), composée des sept familles suivantes :
 Papilionidae Latreille, 1802
 Hedylidae Guenée, 1858
 Hesperiidae Latreille, 1809
 Pieridae Swainson, 1820
 Riodinidae Grote, 1895
 Lycaenidae Leach, 1815
 Nymphalidae Rafinesque, 1815

Systématique et phylogénie 
Dans les classifications des lépidoptères en vigueur jusqu'au début du , la super-famille des Papilionoidea n'englobait que les familles des Papilionidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae et Riodinidae.
Le regroupement des Papilionoidea ainsi définis et de la super-famille des Hesperioidea (famille des Hesperiidae) correspondait à l'ancien sous-ordre des rhopalocères (Rhopalocera, ou « papillons de jour »), alors déjà considéré comme obsolète.

La taxinomie des insectes est cependant en évolution perpétuelle, et les progrès de la phylogénie moléculaire ont fortement redessiné la classification des lépidoptères. Dans les années 2010, il a été démontré que les Papilionoidea dans leur définition traditionnelle sont paraphylétiques, et que les familles des Hesperiidae (ex-super-famille des Hesperioidea) et Hedylidae (ex-super-famille des Hedyloidea) doivent dès lors être intégrées aux Papilionoidea (en d'autres termes, Hesperioidea et Hedyloidea sont mis en synonymie avec Papilionoidea). Les Papilionoidea contiennent donc désormais sept familles, et coïncident avec le groupe obsolète des rhopalocères si l'on inclut dans ces derniers les Hedylidae.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Rhopalocères

Liens externes 
 
 
 
 
 
 

Super-famille de Lépidoptères (nom scientifique)
Glossata
Taxon décrit en 1802